Језеро може бити:

 Језеро, велика копнена водена маса

или:

 Језеро (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Србија
 Језеро (Сокобања), насеље у општини Сокобања, Србија
 Језеро (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Језеро (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, Косово и Метохија, Србија
 Општина Језеро, општина у Републици Српској, БиХ
 Језеро (Република Српска), насеље у општини Језеро, Република Српска, БиХ
 Језеро (Вукосавље), насеље у општини Вукосавље, Република Српска, БиХ
 Језеро (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ 
 Језеро (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ
 Језеро (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Језеро (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Језеро (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Језеро (Плашки), насеље у општини Плашки, Хрватска
 Језеро (Чаглин), насеље у општини Чаглин, Хрватска
 Језеро (Брезовица), насеље у општини Брезовица, Словенија

или:

 Језеро (Далмација), карсно поље у Далмацији
 Језеро (Крк), језеро на острву Крку

или:

 Језеро (филм), југословенски филм из 1950.
 ФК Језеро, фудбалски клуб из Плава, Црна Гора
 Спортска хала Језеро, дворана у Крагујевцу, Србија
 Језеро (кратер), кратер на Марсу
 Језеро (локалитет)

Види још 

 Језера (вишезначна одредница)